International MaxxPro — бронетранспортёр производства Navistar International, принятый на вооружение США в 2007 году для срочного перевооружения войск в Ираке, перспективная замена HMMWV во всех передовых частях вооружённых сил США.

История 
63 % убитых и 69 % раненых в Ираке в 2003—2007 годах военнослужащих США приходятся на потери от самодельных взрывных устройств. В 2006 году Пентагон запустил срочную программу постройки бронированных автомобилей, защищённых от мин и стрелкового огня из засад (). Программу MRAP жёстко критикуют за неорганизованность и распыление средств: после срочного конкурса и испытаний в марте-июне 2007 года заказы на тысячи машин разных образцов были выданы сразу пяти компаниям — Force Protection Inc, BAE Systems, Stewart & Stevenson, General Dynamics и Navistar. По существу, Пентагон мобилизовал на выполнение срочного заказа всех наличных поставщиков. При этом планируемая доставка броневика воздухом из США в Ирак стоит 750 000 долларов — дороже, чем сам MaxxPro (548 000 долларов).

На конец декабря 2007 года на долю Navistar достались контракты на поставку 4471 машины на сумму 2,7 млрд долларов, или 40 % от программы в целом. Основной заказчик MaxxPro и распорядитель программы MRAP — Корпус морской пехоты США. Источники в Багдаде сообщают о потенциальном расширении контракта до 7000 машин.

Конструкция 
Navistar, как и конкуренты, представил на конкурс проект, базировавшийся на полноприводном грузовом шасси общего назначения с 330-сильным двигателем (International WorkStar 7000). На шасси установлено боевое отделение на 6 человек, собранное на болтах и защищённое снизу V-образной плитой, предназначенной для отклонения взрыва в стороны от экипажа. Утверждается, что MaxxPro способен защитить экипаж при наземном взрыве мины до 7 кг в тротиловом эквиваленте. Общая масса машины 14 тонн, само шасси не бронировано. Аналогичная конструкция применяется на немецком Dingo ATF, поступившем на вооружение бундесвера в 2001.

Модернизация 

 В июне 2008 года был разработан вариант MaxxPro Plus
 В конце 2008 года был разработан вариант MaxxPro Dash. 16 февраля 2010 года был подписан контракт общей стоимостью 752 млн долларов, который предусматривал установку на 1050 выпущенных бронемашин MaxxPro Dash новой независимой подвески с целью улучшить проходимость
 Для улучшения защиты бронемашин MaxxPro от кумулятивных гранат противотанковых гранатомётов были разработаны комплекты решётчатых противокумулятивных экранов. В феврале 2011 года командование армии США заказало 829 комплектов «RPG Net» производства компании «QinetiQ North America» общей стоимостью 40 млн долларов.
 20 августа 2018 году издание «Брэкинг Дефенс» сообщило, что армия США получит на вооружение несколько мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы «Крэв Дак». Новый комплекс «Крэв Дак» планируется установить на бронетранспортере «Макспро», с дальнейшей поставкой РЭБ Республики Кореи и Европы.

Страны-эксплуатанты 

  — поставляются 155 единиц Maxxpro на 2016 год
  — 40 единиц MaxxPro по состоянию на 2022 год
  — около 60 MaxxPro Dash в целевом капитале oни служат в 116-м RМО
  — более 81 единицы MaxxPro по состоянию на 2022 год
  — в январе 2011 года 10 машин были переданы США для венгерского контингента в Афганистане; в конце сентября 2013 года от США было получено ещё 12 шт.
  − 11 MaxxPro по состоянию на 2016 год
  — 12 единиц MaxxPro по состоянию на 2022 год
  − 100 MaxxPro по состоянию на 2016 год
  Ирак — 30 единиц MaxxPro и 7 Maxxpro ARV на 2022 год
  — 14 единиц MaxxPro по состоянию на 2022 год
  — 8 единиц MaxxPro по состоянию на 2022 год
  — более 7 единиц MaxxPro по состоянию на 2022 год
  — около 680 единиц MaxxPro LWB и 15 Maxxpro ARV по состоянию на 2022 год
  − 10 MaxxPro по состоянию на 2016 год
  — 225 единиц MaxxPro и 35 Maxxpro ARV по состоянию на 2022 год
  Польша — 30 машин были переданы США для польского контингента в Афганистане;
  — в мае 2010 года 60 машин были переданы США для румынского контингента в Афганистане
  — 15 единиц MaxxPro Dash по состоянию на 2016 год
  США — 2,633 MaxxPro Dash и 301 MaxxPro LWB по состоянию на 2022 год, в Резерве Армии США
  — 50 единиц MaxxPro Plus и 20 Maxxpro ARV по состоянию на 2022 год
  Украина — 240 MaxxPro по состоянию на 2023 год
  — 42 MaxxPro по состоянию на 2016 год
  Эстония — в июне 2011 года 6 машин были переданы США для эстонского контингента в Афганистане

Примечания 

Бронетранспортёры США
Бронетранспортёры по алфавиту
Военная продукция IHC
Появились в 2007 году в США